Omroep Brabant (Nederland), een Nederlandse omroep
 Omroep Brabant, nu Radio 2 Vlaams-Brabant, de regionale ontkoppelde zender van het openbaar Vlaamse station Radio 2 voor de provincie Brabant, nu Vlaams-Brabant